Klucky oder Klučky kann auf folgendes verweisen:

Personen:
 Josef Klucky, ein österreichischer Arzt und Politiker

Ortschaften:
 Klučky (deutsch Schönfeld), ein Ortsteil der Gemeinde Polevsko (Blottendorf) im Okres Česká Lípa (Bezirk Böhmisch Leipa) der Tschechischen Region Liberecký kraj